Achille Chaper (Pierre-Achille-Marie Chaper) (1795-1874), ingénieur et homme politique français ;p
 Eugène Chaper (Camille Eugène Chaper) (1827-1890), militaire, ingénieur et homme politique français ;
 Maurice Chaper (Maurice Armand Chaper) (1834-1896), paléontologue et géologue français, fils d’Achille Chaper.